

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Heru“ beginnt.

Heru 



Herun 
 Herunga, Tjipekapora (* 1988), namibische Sprinterin
 Herunga, Uahekua (* 1969), namibischer Politiker und ehemaliger Minister
 Herunter, Gert (* 1942), österreichischer Zehnkämpfer, Sprinter und Hürdenläufer

Herus 
 Herus, Andrij (* 1982), ukrainischer Politiker